Miejsca:
 Amarante – miejscowość i gmina w Portugalii
 Amarante – gmina w stanie Piauí w Brazylii
Technika:
 „Amarante” – nazwa francuskich okrętów